Нваника Дженет «Аника» Онуора (; род. 28 октября 1984, Ливерпуль, Великобритания) — британская легкоатлетка нигерийского происхождения, специализирующаяся в спринтерском беге. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года и чемпионата мира 2015 года в эстафете 4×400 метров. Двукратная чемпионка Европы. Призёр Игр Содружества (2006, 2014). Двукратная чемпионка Великобритании.

Биография 
Начала заниматься лёгкой атлетикой в колледже. На международной арене дебютировала на юниорском чемпионате Европы 2003 года, где стала 5-й в беге на 100 метров и выиграла серебро в эстафете 4×100 метров.

Впервые за взрослую сборную страны выступила на Играх Содружества в 2006 году в австралийском Мельбурне. В составе команды Англии Аника заняла второе место в эстафете. В том же сезоне взяла серебряную медаль на чемпионате Европы.

Участвовала в Олимпийских играх в Лондоне, но не смогла выйти в полуфинал на дистанциях 100 и 200 метров.

С 2013 года под руководством Раны Рейдера стала тренировать бег на 400 метров, где довольно скоро также стала одной из сильнейших в стране. Помогла команде в забеге на чемпионате Европы 2014 года в эстафете 4×100 метров (в финале британки стали чемпионками уже без Онуоры). Спустя 2 года она стала третьей в личном виде (400 м) и чемпионкой в эстафете 4×400.

В 2015 году выиграла чемпионат страны в беге на круг и вышла в полуфинал мирового первенства, где установила личный рекорд 50,87. В эстафете 4×400 метров стала бронзовым призёром турнира.

На своих вторых Олимпийских играх в 2016 году снова поднялась на третью ступень пьедестала вместе с Эйлид Дойл, Эмили Даймонд и Кристин Охуруогу (британки проиграли только сборным США и Ямайки).

Закончила Ливерпульский университет имени Джона Мурса по специальности «экономика».

Старший брат Аники, Иффи Онуора, выступал за различные английские футбольные команды, а после работал главным тренером сборной Эфиопии по футболу. Её кузен — известный нигерийский футболист Виктор Аничебе.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль Аники Онуоры  на The Power Of 10
 
 Профиль Аники Онуоры  на сайте all-athletics.com
 Профиль Аники Онуоры на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации
 Профиль Аники Онуоры  на сайте Олимпийских игр 2016 года

Бегуны на короткие дистанции Великобритании
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года